Аарон Хант (; 4 сентября 1986, Гослар, ФРГ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Гамбург».

Карьера

Клубная 
8 марта 2014 года, в матче против «Нюрнберга», в одном из игровых моментов после падения Аарона судья матча Мануэль Грефе назначил пенальти, с которым не согласился сам пострадавший. Хант подошёл к судье с просьбой отменить решение, так как фола на нём не было. После матча Хант сказал, что просто зацепился за газон, пытаясь избежать столкновения с защитником.

27 мая 2014 года Хант перешёл в «Вольфсбург», подписав контракт до 2017 года.

Летом 2016 года подписал соглашение с «Гамбургом», с которым после сезона 2017/18 вылетел во вторую Бундеслигу. Несмотря на то, что у него как раз после этого заканчивался срок контракта, Хант продлил договор с клубом и отправился с ним во второй дивизион. 10 июля 2018 года команда большинством голосов избрала Ханта своим капитаном.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Германии, за которую провёл 13 игр, забил 3 гола.

Достижения 
 «Вердер»
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2006
 Обладатель Суперкубка Германии: 2007
 Обладатель Кубка Германии: 2009
 Финалист Кубка УЕФА: 2009
 «Вольфсбург»
 Обладатель Кубка Германии (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого футбольного союза

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Гамбург»